Eliaz est un prénom à la fois breton, hébraïque, biblique et coranique. Il a pour signification : « Divin ».

Étymologie

Personnalités portant le prénom

Notes et références 

Prénom